Алекса́ндр Бала́ндин:
 Баландин, Александр Алексеевич (1857—1919) — российский купец первой гильдии, золотопромышленник.
 Баландин, Александр Николаевич (род. 1953) — космонавт, Герой Советского Союза.
 Баландин, Александр Сергеевич (род. 1989) — российский гимнаст.